West Compton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 West Compton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset